Ву́лиця Січинського (також ву́лиця Дениса Січинського) — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Січинського

Івано-Франківська область 
 Вулиця Січинського — вулиця у місті Івано-Франківську.
 Вулиця Січинського — вулиця у місті Калуші.
 Вулиця Січинського — вулиця у місті Коломиї.

Львівська область 
 Вулиця Січинського — вулиця у місті Львові.

Тернопільська область 
 Вулиця Січинського — вулиця у смт Гусятин.
 Вулиця Січинського — вулиця у місті Тернополі.

Примітки